Název Nová Víska má více sídel:
 1. Nová Víska (Bezvěrov), část obce Bezvěrov v okrese Plzeň-sever
 2. Nová Víska (Dlažov), část obce Dlažov v okrese Klatovy
 3. Nová Víska (Dolní Poustevna), část obce Dolní Poustevna v okrese Děčín
 4. Nová Víska (Domašín), část obce Domašín v okrese Chomutov
 5. Nová Víska (Hájek), část obce Hájek v okrese Karlovy Vary
 6. Nová Víska (Kadaň), část obce Kadaň v okrese Chomutov
 7. Nová Víska (Nová Ves), část obce Nová Ves v okrese Liberec
 8. Nová Víska (Petrovice u Sušice), část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy
 9. Nová Víska (Stružná), část obce Stružná v okrese Karlovy Vary
 10. Nová Víska u Rokle, část obce Rokle v okrese Chomutov
 11. Kamenická Nová Víska, část obce Česká Kamenice v okrese Děčín
 12. Nová Víska (vojenský újezd Boletice) (Neudörfel) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov

Související články 
 Víska